Бондари — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 5 км к северо-востоку от села Серёдка.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района